Anelasticità – in fisica, fenomeno non lineare, associato comunemente alle definizioni di deformazione e sforzo
Anelasticità – in economia, fenomeno limite dell'elasticità, per cui all'aumentare del prezzo di un prodotto la quantità dello stesso richiesta dal mercato non cambia
Anelasticità – in sismologia, fenomeno non lineare, causato dal mezzo di propagazione, che ha effetti sull'ampiezza delle onde sismiche registrate da un sismometro

Altri progetti